Dit is een lijst van planetoïden 100701-100800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100701 - || 1998 AC1 || 5 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100702 - || 1998 AK1 || 1 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100703 - || 1998 AL3 || 5 januari 1998 || Chichibu || N. Sato
|-
| 100704 - || 1998 BG || 17 januari 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 100705 - || 1998 BO5 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100706 - || 1998 BQ7 || 24 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 100707 - || 1998 BW14 || 25 januari 1998 || Modra || A. Galád
|-
| 100708 - || 1998 BL17 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100709 - || 1998 BP17 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100710 - || 1998 BU17 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100711 - || 1998 BD19 || 27 januari 1998 || Sormano || A. Testa, P. Ghezzi
|-
| 100712 - || 1998 BW19 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100713 - || 1998 BG20 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100714 - || 1998 BM20 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100715 - || 1998 BK21 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100716 - || 1998 BF23 || 25 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100717 - || 1998 BL23 || 25 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100718 - || 1998 BR24 || 28 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100719 - || 1998 BU26 || 29 januari 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100720 - || 1998 BA28 || 23 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100721 - || 1998 BD29 || 25 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100722 - || 1998 BB30 || 29 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100723 - || 1998 BM35 || 28 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100724 - || 1998 BM38 || 29 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100725 - || 1998 BO43 || 23 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (100726) Marcoiozzi || 1998 BY43 || 25 januari 1998 || Cima Ekar|| M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 100727 - || 1998 BF45 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (100728) Kamenice n Lipou || 1998 CK || 2 februari 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100729 - || 1998 CX || 5 februari 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100730 - || 1998 CE2 || 13 februari 1998 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (100731) Ara Pacis || 1998 DO || 18 februari 1998 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (100732) Blankavalois || 1998 DQ || 19 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (100733) Annafalcká || 1998 DA1 || 18 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (100734) Annasvídnická || 1998 DB1 || 18 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (100735) Alpomořanská || 1998 DE1 || 19 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 100736 - || 1998 DD7 || 17 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100737 - || 1998 DR9 || 23 februari 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100738 - || 1998 DB12 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100739 - || 1998 DA14 || 27 februari 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100740 - || 1998 DP22 || 24 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100741 - || 1998 DS23 || 26 februari 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100742 - || 1998 DW25 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100743 - || 1998 DC30 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100744 - || 1998 DU36 || 28 februari 1998 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 100745 - || 1998 ET3 || 2 maart 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100746 - || 1998 ED4 || 2 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100747 - || 1998 EO4 || 3 maart 1998 || Teide || Teide
|-
| 100748 - || 1998 EW4 || 1 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100749 - || 1998 EN5 || 1 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100750 - || 1998 EX8 || 6 maart 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 100751 - || 1998 EQ13 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100752 - || 1998 EF20 || 3 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100753 - || 1998 FN1 || 19 maart 1998 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| 100754 - || 1998 FP2 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100755 - || 1998 FO3 || 20 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100756 - || 1998 FM5 || 24 maart 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 100757 - || 1998 FA7 || 20 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100758 - || 1998 FH7 || 20 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100759 - || 1998 FG9 || 22 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100760 - || 1998 FN10 || 24 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100761 - || 1998 FT10 || 24 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100762 - || 1998 FX14 || 26 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100763 - || 1998 FK18 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100764 - || 1998 FR23 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100765 - || 1998 FZ23 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100766 - || 1998 FX24 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100767 - || 1998 FE26 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100768 - || 1998 FN27 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100769 - || 1998 FU29 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100770 - || 1998 FG31 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100771 - || 1998 FA32 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100772 - || 1998 FN34 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100773 - || 1998 FU34 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100774 - || 1998 FV37 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100775 - || 1998 FL42 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100776 - || 1998 FY46 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100777 - || 1998 FL52 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100778 - || 1998 FX52 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100779 - || 1998 FJ53 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100780 - || 1998 FU55 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100781 - || 1998 FX56 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100782 - || 1998 FC57 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100783 - || 1998 FZ57 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100784 - || 1998 FM61 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100785 - || 1998 FA62 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100786 - || 1998 FZ69 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100787 - || 1998 FW70 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100788 - || 1998 FC72 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100789 - || 1998 FK74 || 21 maart 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100790 - || 1998 FQ74 || 24 maart 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100791 - || 1998 FW75 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100792 - || 1998 FZ75 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100793 - || 1998 FJ76 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100794 - || 1998 FK76 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100795 - || 1998 FS76 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100796 - || 1998 FM77 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100797 - || 1998 FP78 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100798 - || 1998 FG79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100799 - || 1998 FX79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100800 - || 1998 FZ89 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten